Ива́н Ива́нович Дми́триев:
 Дмитриев, Иван Иванович (1760—1837) — русский поэт, баснописец, государственный деятель.
 Дмитриев, Иван Иванович (1839 или 1840 — 1867) — русский критик и писатель-сатирик.
 Дмитриев, Иван Иванович (1923—2010) — Герой Советского Союза.